Graunock är ett berg i Österrike.   Det ligger i förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Graunock är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Graunock ingår i Rieserferner Gruppe.

Terrängen runt Graunock är huvudsakligen bergig. Den högsta punkten i närheten är Collalto,  meter över havet,  km söder om Graunock. Runt Graunock är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Graunock består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor 

Rieserferner Gruppe
Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre